Mito cosmogonico – mito che descrive la nascita dell'universo
Mito di fondazione – mito che descrive la nascita di un popolo o di una città